Mellangöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellangölen (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Mellangölen (Tvings socken, Blekinge, 624489-148091), sjö i Karlskrona kommun, 
Mellangölen (Tvings socken, Blekinge, 624852-146998), sjö i Karlskrona kommun, 
Mellangöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mellangöl (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 
Mellangöl (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Mellangölen (Gamleby socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mellangölen (Hannäs socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (6,78 ha)
Mellangölen (Hässleby socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (5,49 ha)
Mellangölen (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (28,5 ha)
Mellangölen (Skärstads socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Mellangölen (Sävsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun, 
Mellangöl, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Mellangöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Mellangölen (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Mellangölen (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Mellangölen (Stora Åby socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun,

Se även
Mellangylet, sjö i Karlshamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn